Житница ():
 Житница, в литературе, в переносном смысле — богатая хлебородная местность (край), снабжающая хлебом другие местности и края.
 Житница — народное название растения Белокрыльник.
 Житница — устаревшее название зернохранилища (склада, помещения для хранения обмолоченного зерна), а также название (топоним) населённых пунктов:

Топоним

Болгария 
 Житница — село в Варненской области.
 Житница — село в Добричской области.
 Житница — село в Кырджалийской области.
 Житница — село в Пловдивской области.

Россия 
 Житница —  деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Житницы
 Жито